Сыров — русская фамилия.

Известные носители:
 Сыров, Андрей Анатольевич (род. 1973) — деятель ингерманландского национального движения.
 
 Сыров, Валерий Николаевич (род. 1947) — российский музыковед, доктор искусствоведения, профессор Нижегородской консерватории.
 Сыров, Василий Николаевич (род. 1959) — российский учёный, профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Томского госуниверситета.
 Сыров, Игорь Анатольевич (род. 1965) — доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка, стилистики и журналистики СФ БашГУ.
 Сыров, Михаил Иванович (1931—2020) — советский и российский оперный певец, солист Воронежского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист России (1999).
 Сыров, Харлампий Павлович (1911—1972) — советский геолог, нефтяник.

Сырова:
 Сырова, Марина Львовна (род. 1961) — федеральный судья по уголовным делам Хамовнического суда Москвы, получившая известность в процессе над Pussy Riot.

Примечания